Yamagishi steht für:

 Kōfukukai Yamagishi-kai, aus Japan stammende religionsartige, ökosophische Bewegung

Yamagishi ist der Familienname folgender Personen:

 Emi Yamagishi (* 1986), japanische Judoka
 Norihiro Yamagishi (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ryōko Yamagishi (* 1947), japanische Mangazeichnerin
 Sachiko Yamagishi (* 1973), japanische Fußballschiedsrichterin
 Satoru Yamagishi (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yasuyo Yamagishi (* 1979), japanische Fußballspielerin
 Yutaka Yamagishi (* 1967), japanischer Autorennfahrer
 Yūya Yamagishi (* 1993), japanischer Fußballspieler